Janský, Jansky nebo Jánský může znamenat:

příjmení
 Alfréd Jánský (1914–2015) – český nacistický vězeň a odbojář
 Erna Janská (1899–1953) – česká nakladatelka a redaktorka
 Bohumír Janský (* 1951) – český geograf a hydrolog
 Filip Jánský (1922–1987) – literární pseudonym českého spisovatele Richarda Husmanna
 Jan Janský (1873–1921) – český neurolog a psychiatr
 Jiří Jánský (* 1941) – český historik
 Karel Janský (1944–2011) – český herec
 Karl Guthe Jansky (1905–1950) – americký fyzik
 Květomila Jánská (1922–???) – česká a československá politička KSČ z Trutnovska, poslankyně FS za normalizace
 Luděk Jánský (* 1964) – český fotbalista
 Pavel Janský (1929–2006) – český básník, novinář a překladatel
 Petr Jánský – český gymnasta, závodník ve sportovním aerobiku
 Peter Jánský (* 1985) – český hokejový útočník
 Radomír Klein Jánský (1928–2008) – český lingvista

jiné významy
 Jánský potok – přírodní památka (Dobrovítov)
 Jánský vrch – více významů
 Jansky (Jy) – radioastronomická jednotka

Rozcestníky - příjmení